Olga Šapoval – calciatore ucraino
 Serhij Šapoval – calciatore ucraino
 Vladyslav Šapoval – calciatore ucraino